Cette liste de pilotes prend en compte tous les pilotes ayant pris part à au moins une course du Championnat du monde de Superbike depuis 1988. 

Mise à jour : .
Références : 

Clé
Présent = saison 2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références 

Championnat du monde de Superbike
Superbike World Championship riders